Алмалик — село в Азербайджані
 Алмалик — місто в Узбекистані